Romulus și Remus se poate referi la:
Romulus și Remus - în mitologia romană, sunt fondatorii tradiționali ai Romei antice
Romulus și Remus (film) - este un film italiano-francez din 1961 regizat de Sergio Corbucci
Romulus și Remus (Star Trek) - este planeta de origine a speciei Romulan și capitala lor

Vezi și
Romulus (dezambiguizare)
Remus (dezambiguizare)